

Film
The Copperhead – cortometraggio del 1911 diretto da Ulysses Davis
The Copperhead – film del 1920 diretto da Charles Maigne

Teatro
The Copperhead – lavoro teatrale di Augustus Thomas